Beowulf és un poema èpic anglosaxó.

Cinema
 Beowulf (pel·lícula de 1999), pel·lícula protagonitzada per Christopher Lambert
 Beowulf (pel·lícula de 2007), pel·lícula dirigida per Robert Zemeckis